Filip V, Filip den långe (fr. Philippe V, Philippe le Long), född 1292 i Paris, död 3 januari 1322 i Longchamps. Kung av Frankrike, 1316-1322, Kung av Navarra 1316-1322. Andre son till Filip IV av Frankrike och Johanna I av Navarra, bror till Ludvig X av Frankrike och Karl IV av Frankrike.

Biografi
Filip var under broderns regering greve av Provance. Vid dennes död 1316 sammankallade Filip ständerna, och då Ludvigs nyfödde son och tronarvinge dött efter några få dagar, lät Filip utropa sig till kung. Han följde samma centraliserande principer som sin far, vars omdaningar i förvaltningen han lät kodifiera med en serie ordonnanser.

Familj
År 1307 gifte han sig med Johanna II av Burgund (1292-1330), hon var dotter och arvinge till greve Otto IV av Burgund. De fick fyra döttrar och två söner:

 Johanna (1308 - 1349). Grevinna av Burgund och Artois, gift med Eudes IV av Burgund. Grevskapet och hertigdömet Burgund var förenat under deras äktenskap.
 Marguerite (1310 - 1382). Gift med Ludvig I av Flandern. 
 Isabelle (omkring 1312 - 1348). Gift med Guigues VIII de La Tour du Pin, Dauphin de Viennois.
 Blanche av Frankrike, 1313-1358, nunna.
 Filip, 1313-1317.
 Louis, levde 1316-1317
 En dotter, född 1322.

Anfäder

Noter 

Personer i Frankrike under 1200-talet
Personer i Frankrike under 1300-talet
Födda 1292
Avlidna 1322
Frankrikes regenter
Navarras regenter
Huset Capet
Män